Revere este un nume de familie, care se poate referi la:

Muzică 

 Revere (formație), o formație muzicală din Regatul Unit

Oameni 

 Anne Revere, actriță de scenă și de film a anilor 1940
 Ben Revere, jucător de baseball american al echipei Minnesota Twins
 Joseph W. Revere, general al Uniunii din timpul Războiului Civil American
 Paul Revere, lider militar al miliției americane din timpul Războiului de independență (1775 - 1783)
 Paul Revere Braniff, om de afaceri

Locuri

Italia 

 Revere, Lombardia, oraș din provincia Mantua

Statele Unite ale Americii 

 Revere, Massachusetts, oraș din comitatul Suffolk, situat în apropiere de Boston
 Revere Beach, prima plajă publică din Statele Unite
 Revere Beach (MBTA station)
 Revere, Minnesota, oraș din comitatul Redwood
 Revere, Missouri, sat din comitatul Clark

Alte utilizări 

 Paul Revere Charter Middle School, școală secundară din Los Angeles, California
 Paul Revere House, casa colonială a lui Paul Revere, situată în Boston, Massachusetts
 Revere (comics), a 2000 AD comic series by John Smith
 Revere High School, două licee din două state americane
 Revere High School (Massachusetts)
 Revere High School (Ohio)
 Revere Local School District, district școlar din comitatul Summit
 Revere Ware, numele comercial al unei companii americane de ustensile de bucătărie, World Kitchen
 Compania Revere Camera Company
 Compania Revere Copper Company
 ReVere, companie de automobile recunoscută de Classic Car Club of America

Alte articole 

 Doamna Revere Stakes
 Paul Revere (dezambiguizare)
 Paul Revere's Ride (dezambiguizare)

Nume proprii